Междулесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Междулесье — агрогородок в Берёзовском районе Брестской области.
 Междулесье — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Междулесье — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Междулесье — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Междулесье — посёлок в Курманаевском районе Оренбургской области.